Архимандри́т Иоаса́ф (; в миру Александр Николаевич Морза, ; ) — архимандрит Русской Православной Церкви, ректор Минских Духовных Академии и Семинарии (2008—2012), член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви (2009—2014).

Биография 
Родился 19 мая 1970 года в деревне Ракитно Лунинецкого района Брестской области.

С 1977 по 1987 год учился в Язвинской средней школе Лунинецкого района БССР, которую окончил с золотой медалью. В 1987 году поступил на механико-математический факультет Белорусского государственного университета. В 1988—1989 годах проходил военную службу в Вооруженных силах СССР. Затем продолжил обучение на механико-математический факультете БГУ и в 1993 году окончил полный курс университета, получив специальность «математик».

В 1993 году поступил в Минскую духовную семинарию, которую окончил в 1997 году со степенью бакалавра богословия. Тема бакалаврской работы: «архиепископ Ермоген (Голубев): жизнь и исповедничество».

15 сентября 1997 года в Успенском Жировицком монастыре Патриаршим экзархом всея Беларуси Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом (Вахромеевым) был пострижен в монашество. 12 октября того же года наместником Жировицкого монастыря епископом Новогрудским и Лидским Гурием (Апалько) рукоположен в сан иеродиакона.

В конце октября 1997 года направлен в Грецию для обучения на богословском факультете Афинского университета.

12 октября 2000 года был рукоположен в сан иеромонаха митрополитом Минским и Слуцким Филаретом.

В 2002 году окончил полный курс Афинского университета. С сентября 2002 года начал преподавать предмет «Патрология» на 5-м курсе Минской духовной семинарии. В мае 2003 года получил диплом с общим баллом «хорошо». В сентябре 2003 году окончил Минскую духовную академию со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему: «Дидим Слепец и его Комментарии на книгу Иова».

25 сентября 2003 года назначен проректором по воспитательной работе (инспектор) Минской духовной академии и семинарии.

9 сентября 2005 года митрополитом Минским и Слуцким Филаретом возведён в сан игумена с правом ношения палицы.

4 февраля 2008 года указом митрополита Минского и Слуцкого Филарета назначен ректором Минских Духовных Академии и Семинарии с возложением креста с украшениями.

Участник Поместного собора Русской Православной Церкви 2009 года, на котором был избран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

12 февраля 2009 года в семинарском храме в честь Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого митрополитом Минским и Слуцким Филаретом возведён в сан архимандрита.

17 мая 2009 года присвоено ученое звание доцента Минской духовной академии и семинарии.

27 июля 2009 года решением Священного Синода Русской православной церкви включён в состав Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

В соответствии с решением педагогического совета Минских духовных академии и семинарии от 29 декабря 2010 года ректору МинДАиС архимандриту Иоасафу было присвоено почётное звание и диплом профессора.

Преподаватель Патрологии (МинДА) и Священного Писания Нового Завета (МинДС). Также преподавал Литургику (МинДС).

3 сентября 2012 года решением Синода Белорусской Православной Церкви освобождён от должности ректора Минских духовных школ с выражением ему благодарности за понесённые труды в должности Ректора Минских Духовных Академии и Семинарии.

13 ноября 2013 года принят в клир Бориспольской епархии и назначен штатным священником храма в честь Святой Троицы города Бровары Киевской области. В том же году принят на должность преподавателя Киевских духовных школ.

Не вошёл в новый состав Межсоборного присутствия, утверждённый 23 октября 2014 года решением Священного Синода Русской православной церкви.

9 ноября 2020 года был награждён орден преподобного Нестора Летописца II степени по случаю 50-летия со дня рождения.

Примечания

Публикации 
 статьи
 Архиепископ Ермоген (Голубев): Жизнь и исповедничество // Лаврський альманах. — К., 2002. — Вип. 7. — С. 136—166
 Дидим Слепец как церковный писатель // Труды Минской духовной академии. 2007. — № 5. — С. 75—82.
 Комментарии Дидима Слепца на книгу Иова // Труды Минской духовной академии. 2008. — № 6 — С. 18-22
 Богословие Дидима Слепца по его Комментариям на книгу Иова // Труды Минской духовной академии. — 2009. — № 7. — С. 21-50
 История второго возрождения и современной жизни Минской духовной семинарии // Минские Епархиальные ведомости / отв. ред. А. С. Трошкина. — 27/12/2009. — № 3-4. — С. 76-78.
 Праведный Иов как образец духовного совершенства // Труды Минской духовной академии. — 2010. — № 8. — С. 32-42
 Святитель Иоасаф Белгородский: к 100-летию со дня обретения мощей // Труды Минской духовной академии. — 2011. — № 9. — С. 20-24.
 
 Персидское слово hangar в Евангелии // Труди Київської Духовної Академії: збірник. № 18 / ред. В. Савельев. — К. : ВВ УПЦ, 2013. — 359 с. — С. 125—136

 интервью
 Наш собеседник — инспектор // Журнал «Ступени». 2004. — № 1 (13)
 Наш собеседник — ректор // Журнал «Ступени». 2008. — № 1 (29)

Литература 
 Іасаф (Морза) // Жыровічы: пад святым Пакровам: энцыклапедыя / рэдкал.: В. У. Ваніна (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — С. 106.

Ссылки 
 Иоасаф, архимандрит (Морза Александр Николаевич) на сайте patriarchia.ru

Архимандриты Русской православной церкви
Участники Поместного собора Русской православной церкви (2009)
Выпускники механико-математического факультета Белорусского государственного университета
Ректоры по алфавиту
Ректоры Минской духовной семинарии
Ректоры Минской духовной академии
Выпускники Минской духовной академии